Baginski oder Bagiński ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bagiński (* 1980), polnischer Eishockeyspieler
 Gabriele Baginski, bürgerlicher Name von Gaby Baginsky (* 1954), deutsche Schlagersängerin
 Jan Bagiński (1932–2019), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Oppeln
 Laura Baginski (* 1980), deutsche Künstlerin
 Leo Maximilian Baginski (1891–1964), deutscher Unternehmer und Erfinder der Spalt-Tablette
 Max Baginski (1864–1943), deutscher Sozialist
 Theodor von Baginski (1845–1929), deutscher Hauptmann, Bergwerksunternehmer und Gründer des Kurbades Bad Salzig
 Tomasz Bagiński (* 1976), polnischer Filmproduzent und -regisseur

Siehe auch:

 Baginsky